Darwin Daniel Machís Marcano (Tucupita, 7 de fevereiro de 1993) é um futebolista venezuelano que atua como ponta-esquerda. Atualmente joga no .

Carreira

Mineros de Guayana 
Machís estreou como profissional em 2011 pelo Mineros de Guayana. Um ano depois, ele transferiu-se para o Granada.

Udinese 
No dia 18 de julho de 2018, foi anunciado como novo reforço da Udinese.

Títulos 
 Mineros de Guayana
 Copa Venezuela: 2011

 Vitória de Guimarães
 Taça de Portugal: 2012–13

Ligações externas 
 
 
 

Futebolistas da Venezuela
Futebolistas do Granada Club de Fútbol
Futebolistas do Vitória Sport Clube
Futebolistas do Hércules de Alicante Club de Fútbol
Futebolistas da Sociedad Deportiva Huesca
Futebolistas do Club Deportivo Leganés
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do Cádiz Club de Fútbol
Jogadores da Seleção Venezuelana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2019